Le grand G céleste est le nom donné dans l'astronomie populaire à un astérisme constitué de neuf étoiles : Bételgeuse, Bellatrix et Rigel, toutes trois de la constellation d'Orion et situées au centre, et Sirius (Grand Chien), Procyon (Petit Chien), Pollux et Castor (Gémeaux), Capella (Cocher) et Aldébaran (Taureau).

Astérisme